Kaludra je lahko:
 Kaludra, Prokuplje (Srbija)
 Kaludra, Rekovac (Srbija)
 Kaludra, Črna gora